Александр Петерсон:
 Петерсон, Александр Вальтерович (род. 1967) — российский музыкант, аранжировщик, гитарист и саксофонист, педагог.
 Петерсон, Александр Христофорович (1759—1825) — действительный статский советник, участник Отечественной войны 1812 года, кавалер ордена святого Георгия 4-й степени.
 Петерсон, Александр Юлисович (род. 1925) — советский тренер по гребле на байдарках и каноэ.